Está página apresenta os elencos que disputaram a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2012.

Técnico:  Hossam El-Badry

Técnico:  Ramon Tribulietx

Técnico:  Rafael Benítez

Técnico:  Víctor Manuel Vucetich

Técnico:  Tite

Técnico:  Hajime Moriyasu

Técnico:  Kim Ho-Gon

Ligações externas 

Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2012